Hrvaška rokometna reprezentanca je selekcija Rokometne zveze Hrvaške (Hrvatski rukometni savez), ki zastopa Hrvaško na mednarodni ravni. Selektor reprezentance je Slavko Goluža.

Uvrstitve na velikih tekmovanjih 
Hrvaška rokometna reprezentanca je na mednarodnih turnirjih prvič nastopila na evropskem prvenstvu na Portugalskem leta 1994, kjer so osvojili bronasto medaljo. Sledili sta srebrna medalja na svetovnem prvenstvu na Islandiji leta 1995 in zlata medalja na olimpijskih igrah v Atlanti leta 1996.

Po menjavi generacij vse do leta 2003 niso dosegli vidnejšega uspeha. Tedaj so na čelu z mladim Ivanom Balićem na svetovnem prvenstvu na Portugalskem leta 2003 osvojili naslov svetovnega prvaka, leto pozneje pa še zlato na olimpijskih igrah v Atenah.

Seznam selektorjev 
  Josip Milković (1990–1991 in 2000–2002)
  Zdravko Zovko (1991–1995 in 1999–2000)
  Abas Arslanagić (1995–1996)
  Vlado Nekić (1996; začasni) 
  Velimir Kljaić (1996, and 1998–1999)
  Ivan Duvnjak (1996; začasni) 
  Damir Čavlović (1996; začasni) 
  Josip Glavaš (1997) 
  Ilija Puljević (1997–1998)
  Lino Červar (2002–2010, in 2017–aktualni)
  Irfan Smajlagić (2003, 2004 in 2005; začasni)
  Slavko Goluža (2010–2015)
  Željko Babić (2015–2017)

Viri

Zunanje povezave 
 Rokometna zveza Hrvaške

Rokometne reprezentance
Rokomet
Športna moštva, ustanovljena leta 1994